Seba é designação popular das plantas marinhas e macro-algas que formam prados submarinos nas zonas eufóticas ao longo da costa ocidental europeia e na região biogeográfica macaronésica. O termo seba pode designar:
 A planta marinha Zostera marina L. ou outra espécie de aspecto similar pertencente aos géneros Zostera ou Cymodocea;
 O mesmo que moliço, designação do conjunto de macro-algas de várias espécies e de plantas submarinas, que o mar arroja à costa, onde é recolhido para adubo de terras;
 Os prados submarinos de macro-algas e de plantas submarinas (formação também conhecida por sebadal na Macaronésia).

Desambiguação